Бердюгино — озеро на территории Пегановского сельского поселения в восточной части Бердюжского района Тюменской области.

Расположено к северо-востоку от озера Малое Карьково, у деревни Останино.

Название озера Бердюгино связана с рыбным промыслом и происходит от диалектного слова бердо, означающее «перегородку на реке от одного берега до другого из прутьев, палок и сетей, у которых ставят ловушки для рыбы».

Примечания 

Озёра Бердюжского района
Озёра без поверхностного стока